Ivar Anton Ivarsen Mehus – politico norvegese
 Livio Mehus – pittore fiammingo